Die Rallye-Weltmeisterschaft 1975 war die dritte von der Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) organisierte Rallye-Weltmeisterschaft. Sie wurde in der Zeit vom 15. Januar bis zum 26. November in zehn Wertungsläufen ausgetragen. Lancia konnte zum zweiten Mal in Folge die Herstellerwertung für sich entscheiden. Ein Fahrerweltmeister wurde nicht ermittelt.

Fahrzeuge

Kalender 
Die eingetragenen Kilometer entsprechen der Distanz der Wertungsprüfungen. Die Distanz der Verbindungsstrecken zwischen den einzelnen WPs ist nicht enthalten (außer bei der Rallye Safari und Marokko).

Herstellerwertung

Weblinks 

 Offizielle Website Rallye-Weltmeisterschaft: https://wrc.com/

Einzelnachweise 

1975
Motorsportsaison 1975